De naam Winsemius kan verwijzen naar de volgende Nederlandse personen:
 Albert Winsemius (1910-1996), econoom en vader van Pieter Winsemius
 Bernard Winsemius (1945), organist en beiaardier. 
 Dieuwke Winsemius (1916-2013), schrijfster van (historische)romans en kinderboeken
 Menelaus Winsemius (1591-1639), geneeskundige
 Pier Winsemius (1586-1644), geschiedschrijver van Friesland en broer van Menelaus
 Pieter Winsemius (1942), politicus (VVD)